Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Dubai Tennis Championships 2013 nastoupilo dvacet osm hráček. Obhjákyní titulu byla polská světová trojka Agnieszka Radwańská, která ve čtvrtfinále podlehla Češce Petře Kvitové.

První titul sezóny a celkově desátý kariéry získala šestá nasazená Petra Kvitová, když ve finále zdolala italskou turnajovou pětku Saru Erraniovou po třísetovém průběhu 6–2, 1–6 a 6–1.

Obě finalistky spolu před dubajským bojem o titul odehrály tři vzájemná utkání – všechna na tvrdém povrchu během sezóny 2012, v nichž Kvitová vždy vyhrála bez ztráty sady. Jednalo se o lednové čtvrtfinále Australian Open, dubnové semifinále Fed Cupu a srpnové semifinále New Haven Open at Yale.

Dvouhra

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky měly v úvodním kole volný los.
  Viktoria Azarenková (odhlášena, zranění pravé nohy)
  Serena Williamsová (odhlášena, poranění zad)
  Agnieszka Radwańska (čtvrtfinále)
  Angelique Kerberová (druhé kolo)
  Sara Erraniová (finále)
  Petra Kvitová (vítězka)
  Samantha Stosurová (ćtvrtfinále)
  Caroline Wozniacká (semifinále)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= D Cibulková
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= N Petrovová
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= 
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= S Cîrsteaová
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= J Görgesová
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= S Erraniová
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= R Vinciová
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= S Kuzněcovová
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Su-wej Sie
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= V Lepčenková
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= J Makarovová
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= S Stosurová
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=LL
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=1
| RD2-score01-2=0
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= N Petrovová
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= S Cîrsteaová
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= S Erraniová| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= A Kerberová
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=1
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= R Vinciová
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Su-wej Sie
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= S Stosurová
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= N Petrovová
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=3
| RD3-seed02=5
| RD3-team02= S Erraniová
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3=6

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= R Vinciová
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2='6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=7
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=5
| RD4-team01=

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Dubai Tennis Championships 2013